RBF steht für:
 radiale Basisfunktion, eine Klasse von mathematischen Funktionen
 Random Block File, das OS-9-Dateisystem
 Reel Big Fish, eine amerikanische Ska-Punk-Band aus Orange County (Kalifornien)
 Reeperbahn Festival, jährlich Ende September stattfindendes Clubfestival rund um die Reeperbahn in Hamburg
 renaler Blutfluss oder Nierendurchblutung – als jene Blutmenge, die pro Minute durch die Nieren fließt
 Rentenbarwertfaktor, ein Faktor zur Berechnung von dynamischen Investitionsrechnungen
 Retentionsbodenfilter, ein offenes Rückhaltebecken mit einer als Bodenfilter ausgebildeten Sohle
 Big Bear City Airport (IATA-Code), Flughafen von Big Bear City (Kalifornien), San Bernardino County, Kalifornien
 Resting Bitch Face

RbF steht für:
 Rubidiumfluorid, eine chemische Verbindung zwischen Rubidium und Fluor

Rbf steht für:
 Rangierbahnhof, Zugbildungsbahnhöfe des Wagenladungsverkehrs

Siehe auch:

Abkürzung